Apsītis ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandrs Apsītis (1880–1943), lettischer Künstler.
 Andrejs Apsītis (1888–1945), lettischer Radrennfahrer
 Romāns Apsītis (1939–2022), lettischer Politiker (LC) und Verfassungsrichter